ASCA est un sigle qui peut désigner :
 Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae (Anti–Saccharomyces cerevisiae antibodies ou ASCA, en anglais), un outil de diagnostic en médecine pour déterminer le type d'une colite
 Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics, un observatoire spatial fonctionnant dans le domaine des rayons X en astrophysique
 Agenzia Stampa Cattolica Associata, un nom historique d'une agence de presse italienne
 Association sportive de Canne d’arme et de Bâton français (Paris 11)
 ANOVA – simultaneous component analysis, une méthode en statistique multivariée qui est une extension de l'analyse de variance (ANOVA)

Sigle de 4 caractères